Jméno a příjmení Zdeněk Fišer má více nositelů:

 Zdeněk Fišer (pedagog) (1929–2010) – český pedagog, katolický spisovatel, překladatel a filosof
 Zdeněk Fišer (kytarista) (* 1950) – český jazzový, jazz rockový a bluesový kytarista a pedagog